Циркунов — русская фамилия:

Персоналии 
Циркунов, Александр Иванович (род. 1948) — белорусский художник.
 Циркунов, Игорь Борисович — кандидат экономических наук, директор Мурманского книжного издательства, главный редактор журнала «Наука и бизнес на Мурмане».
 Циркунов, Михаил (род. 1987) — латвийский боец смешанного стиля русского происхождения, известен участием в турнирах американской организации UFC.

См. также 
 Циркуны — село на Украине
 Цикунов
 Цыкунов
 Зыкунов